Женский мировой шоссейный кубок UCI () — сезонное соревнование по шоссейному велоспорту среди женщин, которое проводилось с 1998 по 2015 год.

История 
Турнир был создан в 1998 году Международным союзом велосипедистов (UCI) как серия сезонных соревнований для женщин. Календарь турнира состоял исключительно из однодневных гонки (от 6 до 12 в течение сезона). 

Победитель турнира определялся по сумме набранных очков во всех гонках.

С 2016 года  заменил Женский мировой шоссейный кубок UCI.

Гонки

Результаты

Индивидуальный рейтинг

Командный рейтинг 

|-
| 1998-2005
| align="center" colspan=3  ; | не определялся
|-
| 2006
|  
|  
|  Buitenpoort-Flexpoint Team
|-
| 2007
|  
|  
|  
|-
| 2008
|  
|  Nürnberger Versicherung 
|  Menikini Selle Italia
|-
| 2009
|  
|  
|  Red Sun Cycling Team
|-
| 2010
|  
|  
|  
|-
| 2011
|  
|  
|  
|-
| 2012
|  
|  
|  
|-
| 2013
|  
|  
|  
|-
| 2014
|  
|  
|  
|-
| 2015
|  
|  
|  
|}

Примечания

См. также

Ссылки 
 Сайт Международного союза велосипедистов